El Centenario kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Centenario, San Luis Potosí, Villa de Reyes, 
 El Centenario, Sonora, Etchojoa, 
 El Centenario, Nayarit, Acaponeta, 
 El Centenario, Baja California Sur, La Paz, 
 El Centenario, Oaxaca, San José Ayuquila, 
 El Centenario, Querétaro Arteaga, Huimilpan,